Osoby:
 Christoph Friedrich Karl von Kölle – niemiecki dyplomata
 Johann Adam Christoph Kölle – niemiecki polityk
 Viktor Kölle – niemiecki prawnik

Niemcy:
 Kölle – kolońska nazwa miasta Kolonia

Zobacz też:
 Kölle-Zoo
 Pflanzen-Kölle